Эль-Эулма () — город на северо-востоке Алжира, на территории вилайета Сетиф. Административный центр .

Географическое положение 
Город находится в центральной части вилайи, в гористой местности Атласа, на высоте 941 метра над уровнем моря.
Эль-Эулма расположена на расстоянии приблизительно 245 километров к востоку-юго-востоку (ESE) от столицы страны Алжира.

Демография 
По данным переписи, на 2008 год население составляло 155 038 человек.
Динамика численности населения города по годам:

Транспорт 
Ближайший  расположен в городе Сетиф.

Примечания 

Города Алжира